Ферра́ріс — прізвище італійського походження.

Відомі носії:
 Ферраріс Йозеф — австрійський фельдмаршал, картограф.
 Аттіліо Ферраріс (*1904 — †1947) — італійський футболіст, захисник, півзахисник.
 Галілео Ферраріс (*1847 — †1897) — італійський фізик та інженер-електрик.
 П'єтро Ферраріс (*1912 — †1991) — італійський футболіст, нападник.
 Піо Ферраріс (*1899 — †1957) — італійський футболіст, нападник.

Див. також 
 Феррарі

Італійські прізвища